Superettan 2013 var den fjortonde säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar. Serien spelades mellan 6 april och 2 november 2013 och innehöll 16 lag, och spelades i 30 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. 

Nykomlingar i serien var Örgryte IS (senast i Superettan 2011) och Östersunds FK som tidigare aldrig spelat i Superettan.

Nedflyttade från Allsvenskan 2012 var Örebro SK och Gais, samt GIF Sundsvall som förlorade kvalet mot Halmstads BK.

Förlopp
Den 20 juli spelade Hammarby IF sin första match på den nyinvigda Tele2 Arena. De mötte Örgryte IS och matchen sågs av 29 175 åskådare vilket då var publikrekord någonsin i Superettan.. Detta slogs 2014 då Hammarby spelade mot Ljungskile.
Den 19 september 2013 avbröts matchen mellan Hammarby IF och Gais på Tele2 Arena efter 57 minuters spel, efter publikbråk. Cirka 40 personer tog sig ovanför Gais-supportrarnas läktare och kastade föremål mot dem. Bråket fortsatte vid arenans sydvästra läktare, dock skadades ingen så allvarligt att sjukhus behövde uppsökas. Cirka 20-25 minuter senare kunde matchen fortsättas. Gais ansökte om att få tilldelas seger med 3-0, vilket Svenska Fotbollförbundet avslog. Den 10 oktober 2013 meddelade Svenska Fotbollförbundet att Hammarby IF skulle få böta 250 000 SEK samt spela två hemmamatcher utan publik. Beslutet upphävdes dock och Hammarby tilläts spela sina två sista hemmamatcher med publik.
Enligt Aftonbladet flyttade TV4, ägare av TV-rättigheterna till Superettan, matchen mellan Assyriska och GIF Sundsvall, från fredagen 18 oktober till söndagen 20 oktober på grund av att Kevin Walker (spelare i  GIF Sundsvall) både skulle hinna med att spela fotboll samt delta i Idol. TV4 flyttade också matchen mellan Sundsvall och Brage från lördagen 26 oktober till dagen därpå av samma anledning. TV4 ville också flytta Sundsvalls sista match i Superettan den 2 november, men fick nej av tävlingskommitténs ordförande Gerhard Sager av regelskäl. Om TV4 hade fått igenom sin vilja skulle dock alla matcher i sista omgången flyttats, då dessa matcher skulle spelas samtidigt.
Matchen den 28 oktober 2013 på Gamla Ullevi mellan Örgryte IS och Ljungskile SK flyttades en dag framåt i tiden på grund av storm.

Deltagande lag

Kvalspelsresultat inför Superettan 2013
Lagen från de högre divisionerna har hemmamatch i returerna.
 Allsvenskt kval (3:an i Superettan mot 14:e laget i Allsvenskan)
 10 november 2012: Halmstads BK - GIF Sundsvall 3 - 0 
 17 november 2012: GIF Sundsvall - Halmstads BK 4 - 3 
 Sammanlagda resultatet: 6 - 4 till Halmstads BK
 Superettankval (2:an i Div 1 Södra mot 13:e laget i Superettan)
 7 november 2012: Lunds BK - IFK Värnamo 0 - 2 
 11 november 2012: IFK Värnamo - Lunds BK 2 - 2 
 Sammanlagda resultatet: 4 - 2 till IFK Värnamo
 Superettankval (2:an i Div 1 Norra mot 14:e laget i Superettan)
 7 november 2012: BK Forward - Falkenbergs FF 0 - 0 
 11 november 2012: Falkenbergs FF - BK Forward 2 - 1 
 Sammanlagda resultatet: 2 - 1 till Falkensbergs FF

Arenor
Senast uppdaterad den 17 november 2012

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteliga

Assistliga

Målvaktsliga
(Minst 10 spelade matcher)

Hattrick

Publik

Referenser

Externa länkar

 Superettan (inofficiell sajt)

Fotboll i Sverige 2013
Fotbollssäsongen 2013
2013